

Miejscowości w Polsce 

 Dąbki – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie
 Dąbki – część wsi Milewo-Rączki w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Dąbki – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Dąbki – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
  Dąbki – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Dąbki – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Dąbki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk
 Dąbki – wieś letniskowa w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Miejscowości na Białorusi 

 Dąbki – wieś  w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.

Miejscowości na Ukrainie
 Dąbki – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim

Zobacz też 
 Dąbki-Łętownica